Asham ist

ein Ortsname:
 Asham (Aiterhofen), Ortsteil der Gemeinde Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Asham (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern

ein Personenname:
 Arron Asham (* 13. April 1978), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Ascham